ONL peut signifier :
 Opéra national de Lorraine, l'un des cinq opéras nationaux en région situé à Nancy ;
 Orchestre national de Lille ;
 Orchestre national de Lorraine ;
 Orchestre national de Lyon.
 Originaires non Lusophone.